Otto Kuntze ist der Name folgender Personen:

* Otto Kuntze (1841–1931), deutscher Geistlicher, Lehrer und Übersetzer, siehe Friedrich Wilhelm Otto Kuntze
 Otto Kuntze (1843–1907), deutscher Botaniker, siehe Carl Ernst Otto Kuntze
 Otto Kuntze (General) (1876–1942), deutscher Generalmajor